't Hoogt (Soest), een natuurgebied tussen Soest en Soesterberg.
 Hoogt (Utrecht) , een straat in de stad Utrecht
 Filmtheater 't Hoogt, een bioscoop in de stad Utrecht